Heinrich Collin ist der Name folgender Personen:

*